Frankfurt nad Menem jest największym ośrodkiem finansowym w Niemczech. Widać to po panoramie miasta, która na skalę europejską jest jedną z nielicznych tak strzelistych. Drapacze chmur zaczęły tu powstawać na przełomie lat 70. i 80. i cały czas powstają nowe. Od 1997 roku najwyższym budynkiem w Europie był stojący w tym mieście Commerzbank Tower, utracił jednak ten tytuł po wybudowaniu w Moskwie Pałacu Triumfu.

20 najwyższych